III Всесвітні ігри пройшли в Карлсруе з 20 по 30 липня 1989 року. Проведені змагання з 19 видів спорту, а також по п'яти видах спорту проведені показові виступи.

Програма 
     Показові види спорту

Розподіл нагород

Посилання 
 Офіційний сайт IWGA

Всесвітні ігри
Спортивні події 1989
1989 у Німеччині
Липень 1989
Спорт у Карлсруе